A Fed Cup de  1990 foi a 28º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da União Soviética.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1990 no tênis